Vladislav Ier de Valachie (), prince de Valachie (13641377)

 Aurel Vlaicu (1882, Bencenc (), Hunedoara  1913, Bănești)
 Florin Vlaicu (* 1986, Bucarest), un joueur roumain de rugby

Voir aussi 
 l'aéroport international Aurel-Vlaicu ()
 Aurel Vlaicu (nommée d'après l'ingénieur éponyme), une station de la ligne M2 du métro de Bucarest

 Vladislav
 László
 

Patronyme roumain